Aroneanu:
 Aroneanu, Iași
 Biserica Aroneanu
 Lacul Aroneanu

Toponime românești